Název Únětický potok má více vodních toků:

 Únětický potok (přítok Podhrázského potoka) – levostranný přítok Podhrázského potoka v okrese Plzeň-jih
 Únětický potok (přítok Vltavy) – levostranný přítok Vltavy v okrese Praha-západ a hlavním městě Praze